Regno Unito
 Higher Walton – parte del villaggio di Walton, nel Cheshire, in Inghilterra
 Higher Walton – villaggio del Lancashire, in Inghilterra